Салауат Бактыкожаевич Измухамбетов (1972) — казахстанский шахматист, гроссмейстер (1996).

Происходит из рода адай племени байулы.

Отец Бактыкожа Измухамбетов — государственный деятель Казахстана, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Председатель Центрального совета РОО «Организации ветеранов».

Занимался в клубе города Атырау. Участник чемпионата Азии 2001 года. В 1995—1996 гг. выступал в США, выполнил там норматив национального мастера. После этого выступал преимущественно на турнирах в странах СНГ.

Разведен, имеет троих детей от бывшей жены.

Изменения рейтинга

Примечания 

Шахматисты Казахстана